Sabanejewia är ett släkte av fiskar. Sabanejewia ingår i familjen nissögefiskar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Nissögefiskar
Sabanejewia